Slovo MMX má více významů:

 2010 – zapsáno římskými číslicemi
 MMX Pivovar – malý soukromý pivovar v Letech, okres Praha-západ. Pivo MMX.
 MMX (technologie) – rozšiřující instrukční sada procesorů vytvořená firmou Intel
 MMX (experiment) – Michelsonův-Morleyův fyzikální experiment

Zkratky